Nokomis kan syfta på följande:

 Nokomis, modergudinna i mytologi hos algonkinindianerna i Nordamerika

Geografi

Kanada 

 Nokomis, Saskatchewan, ort,

USA 

 Nokomis (ort i USA, Florida), Sarasota County, 
 Nokomis (ort i USA, Illinois), Montgomery County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar